A PrvaLiga 2007–2008-as szezonja volt a bajnokság 17. kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes az NK Domžale lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szlovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1

Szlovén labdarúgó-bajnokságok